

Codici 
 CUC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Camilo Daza, Cúcuta, Colombia
 CUC – abbreviazione del Peso cubano convertibile, una delle due valute ufficiali di Cuba.

Biologia molecolare
CUC – codone citosina-uracile-citosina che codifica per la leucina